«Волосы» () — киноверсия одноимённого мюзикла, вышедшая в 1979 году.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов, в самый разгар движения хиппи. В одну из таких компаний «детей цветов», которые празднуют наступление эры Водолея, попадает молодой провинциальный парень Клод.

В Нью-Йорке, где и происходит действие фильма, он влюбляется в богатую девушку Шэйлу. У него есть всего одна ночь, чтобы добиться взаимности. Здесь ему помогает компания хиппи: Бергер, Джинни, Вуф и Хад, попутно Клод знакомится с действием гашиша, марихуаны, ЛСД.

На фоне всеобщего веселья и беззаботности в сообществах хиппи другую часть американцев напрямую затрагивает война во Вьетнаме. Клода призывают во Вьетнам, но друзья отправляются навестить его на военную базу…

В ролях 
 Джон Сэвидж — Клод Буковски
 Трит Уильямс — Джордж Бергер
 Беверли Д’Анджело — Шейла Франклин
 Энни Голден — Джинни Райан
 Дорси Райт — Лафайет (Худ)
 Дон Дакус — Вуф
 Шерил Барнс — невеста Худа
 Ричард Брайт — Фентон
 Николас Рэй — генерал
 Шарлотта Рэй — леди в розовом
 Майкл Джетер — Шелдон

Награды и номинации 
В 1979 году Милош Форман получил премию «Давид» в категории «Лучшая работа иностранного режиссёра», а Галт МакДермонт в категории «Лучший саундтрек». В 1980 году Милош Форман был номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм», также фильм получил номинацию на «Золотой глобус» в категориях «Лучший художественный фильм (комедия или мюзикл)» и «Актёр — открытие года» (Трит Уильямс). Фильм был показан на Каннском фестивале 1979 года вне конкурсной программы.

Различия между мюзиклом и фильмом 

В фильме Клод знакомится с Бергером и остальными хиппи за несколько дней до отъезда в армию, он обычный провинциальный парень. В мюзикле Клод — член компании хиппи, уже какое-то время знающий Бергера и других.

Кинообраз Шейлы также сильно отличается от театрального. В спектакле Шейла — хиппи и студентка-активистка, влюбленная в Бергера. В фильме она примерная девушка, дочь состоятельных родителей, которая не сразу примыкает к хиппи. Шейла проявляет некоторый интерес к Бергеру, но все же в конце концов влюбляется в Клода.

Кроме того, в киноверсии отсутствует любовная линия между Клодом и Джинни.

В мюзикле полностью отсутствует линия с подменой Клода на Бергера. В конце спектакля Клод покидает друзей и едет во Вьетнам, где погибает. В фильме же Бергер под видом Клода едет во Вьетнам и погибает.

В ленте Милоша Формана Клод исполняет меньше партий, чем в мюзикле, часть его композиций перешла Бергеру.

В фильме нет нескольких песен из мюзикла, тексты некоторых сокращены.

Ссылки

Примечания 

Фильмы-мюзиклы США
Фильмы США 1979 года
Фильмы Милоша Формана
Фильмы о войне во Вьетнаме
Фильмы на английском языке
Фильмы о хиппи